Miejscowości w USA:
 Raymore – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
Gminy w USA:
 Raymore (ang. Raymore Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cass